Eusebio hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Eusebio (nombre)

Personas
Eusebio (jurista), jurista bizantino del 
Eusebio Asquerino, escritor español
Eusebio Blasco, escritor, periodista, poeta y dramaturgo español
Eusebio Cano Pinto, periodista, escritor y político español
Eusebio Chelli, arquitecto italiano
Eusebio Cimorra, periodista y escritor español
Eusebio Cuerno de la Cantolla, autor teatral de origen cántabro
Eusebio Dávalos Hurtado, médico homeópata, antropólogo físico y servidor público mexicano
Eusebio Delfín, banquero, trovador, compositor, guitarrista y cantante cubano
Eusebio Estada, principal impulsor del uso del ferrocarril en la isla de Mallorca
Eusebio Fernández García, jurista
Eusebio García Luengo, escritor español de la generación del 36
Eusebio Gómez, criminalista argentino
Eusebio Ibarra Camacho, violinista de orquesta
Eusebio Juaristi, químico, investigador y académico mexicano
Eusebio Lázaro, actor y director teatral español
Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana
Eusebio Lillo, autor de la letra del himno nacional de Chile
Eusebio Mateos Ortega, alfarero mexicano
Eusebio Ochoa, músico y compositor colombiano
Eusebio Poncela, actor español
Eusebio Ruvalcaba, escritor mexicano
Eusebio Sempere, escultor, pintor y artista gráfico español
Eusebio Subero, músico y compositor, maestro de capilla de la catedral de Teruel
Eusebio Valldeperas, pintor romántico español
Eusebio Vasco, folclorista e historiador español
Eusebio Vela, dramaturgo español de la escuela de Pedro Calderón de la Barca
Eusebio Zuloaga, armero español e iniciador del arte del damasquinado moderno

Deportistas
Eusébio, exfutbolista portugués.
Eusebio Acasuzo, exfutbolista peruano
Eusebio Bastida, ciclista español, profesional entre los años 1928 y 1935
Eusebio Bejarano, exfutbolista español
Eusebio Cáceres, atleta español
Eusebio Castigliano, uno de los futbolistas que fallecieron en la Tragedia de Superga
Eusébio da Silva Ferreira, futbolista portugués
Eusebio Di Francesco, exfutbolista italiano
Eusebio Díaz, futbolista chileno
Eusebio Marcilla, piloto argentino de automovilismo
Eusebio Pedroza, boxeador panameño
Eusebio Ríos, futbolista y entrenador de fútbol
Eusebio Sacristán, futbolista y técnico español
Eusebio Salazar, exfutbolista y director técnico peruano
Eusebio Tejera, futbolista uruguayo
Eusebio Vélez, ex ciclista español
Eusebio Videla, exfutbolista argentino

Militares
Eusebio Antoñanzas, uno de los jefes realistas más activos durante la Guerra de Independencia de Venezuela
Eusebio Borrero, militar y político colombiano
Eusebio Calzada, participó en la Revolución mexicana
Eusebio Castillo, militar mexicano
Eusebio Guilarte Vera, político y militar boliviano
Eusebio Hereñú, militar argentino,
Eusebio Jáuregui Nolasco, participó en la Revolución mexicana.
Eusebio Pérez Martín, combatiente de la II República Española durante la Guerra Civil
Eusebio Valdenegro, militar rioplatense

Políticos
Eusebio Antonio Morales, abogado, político y escritor panameño
Eusebio Ayala, abogado paraguayo que asumió en dos oportunidades la presidencia de la República
Eusebio Bardají Azara, abogado, diplomático y político español.
Eusebio Calonge, político y diplomático español.
Eusebio Corominas, periodista y político de Cataluña
Eusebio Figueroa Oreamuno, político y abogado costarricense
Eusebio González Jabonero, político socialista español.
Eusebio Gregorio Ruzo, actor fundamental en la declaración de la autonomía de la Provincia de Catamarca en 1821
Eusebio Prieto y Ruiz, político costarricense del .
Eusebio Rodolfo Cordón Cea, político y jurista salvadoreño
Eusebio Rodríguez y Castro, político costarricense

Religiosos
Eusebio (papa) que gobernó en el año 309;
Eusebio de Cesarea, obispo de esta ciudad, conocido como Eusebius Pamphili;
Eusebio de Nicomedia, obispo arriano de Constantinopla, elegido por Constantino I;
Eusebio de Vercelli, obispo del ;

Lugares
Eusebio Ayala (Paraguay), uno de los distritos del Departamento de Cordillera.